Batalla peut désigner :
 Bataille en espagnol ;

Patronyme 
 Hugo Batalla (1926-1998), homme politique uruguayen, vice-président de 1995 à 1998 ;
 Pablo Batalla (1984- ), footballeur argentin ;
 Perla Batalla ( - ), chanteuse-compositrice mexicano-américaine ;
  (1962- ), acteur et dramaturge américain ;
Jean Batalla  (1888-1963) pianiste virtuose marseillais
Jean Batalla (1897- ) peintre marseillais.

Titre 

 Batalla en el cielo est un film belgo-franco-germano-mexicain de Carlos Reygadas sorti en 2005.

Divers 
 Batala est un groupe international de samba reggae.
 Pedra Llarga du Coll de la Batalla, un menhir disparu qui était situé à Montner, dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Voir aussi 
 
Patronyme hispanique